Нага́тино-Садо́вники — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.

Показатели района 
По данным на 2010 год площадь территории района составляет 817 га. Население —  чел. (). Плотность населения — 9213,6 чел./км², площадь жилого фонда — 960,4 тыс. м² (2010 год).

История района 
В 1991 году было отменено старое разделение на районы Москвы, вместо них были образованы административные округа (в том числе Южный административный округ), в составе которого был образован временный муниципальный округ Нагатино-Садовники. 5 июля 1995 год он был преобразован в район Москвы Нагатино-Садовники.

Границы района 
Границы района Нагатино-Садовники определяются законом «О территориальном делении города Москвы» и согласно ему проходят: по оси проспекта Андропова, далее по западным границам территории Музея-заповедника "Коломенское", осям: Каширского шоссе, проектируемого проезда N 3689, осям полос отвода подъездной железнодорожной ветки Павелецкого направления МЖД, оси Варшавского шоссе, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, оси русла реки Москвы, оси Нагатинского спрямления реки Москвы до проспекта Андропова.

Происхождение названия 
Название в нынешнем виде и применительно к данному месту возникло в августе 1991 года в ходе реформы исполнительной власти и создания нового административно-территориального деления города Москвы.

Дано по улице Садовники, а также по названию бывшей деревни Нагатино, которая в реальности находилась значительно восточнее, в конце нынешней Судостроительной улицы (ранее конечная часть Нагатинского шоссе).

Парки и скверы 
Сквер ветеранов - находится на пересечении улиц Нагатино и Садовники. После благоустройства в 2019 году здесь появились прогулочная аллея с навесами, пергола, зона для отдыха и настольных игр, летняя сцена для выступлений артистов. На одной из пешеходных аллей сквера появилась «Аллея славы» — навесы с фотографиями и историями о ветеранах войны, ныне проживающий в Нагатине-Садовниках.

Яблоневый сад - находится вдоль Коломенского проезда, рядом с домом 21. В ходе благоустройства здесь создали пешеходную зону, провели освещение, установили скамейки, урны, обустроили пешеходные дорожки, установили информационные стенды об истории района, сделали террасы для отдыха. Также здесь появился арт-объект в виде яблоневого дерева.

Парк им. Ю.М. Лужкова (бывший "Садовники") - находится на проспекте Андропова 58. В парке отремонтирована дорожно-тропиночная сеть, проведено озеленение, установлены скамейки, урны, беседки, велопарковки. Также в парке есть три современные детские площадки для детей разного возраста, площадки для занятий спортом (многофункциональная площадка, две волейбольные площадки, теннисный корт, площадка для пинг-понга, воркаут), беговой и велосипедный маршруты, павильон шахматного клуба, танцевальная площадка и площадка для выгула собак. Кроме того, здесь создан бетонный скейт-парк площадью 2750 квадратных метра.

Население

Транспорт 
По границам района расположены станции метро «Варшавская», «Каширская», «Коломенская» и «Нагатинская».

Культура 
В районе есть выставочный зал «На Каширке», в котором проходят выставки различных жанров и направлений, работают секции и студии для детей и взрослых.

Религия 
 Храм Димитрия Донского в Садовниках 

В районе есть одна действующая православная церковь — церковь благоверного князя Димитрия Донского в Садовниках. Адрес церкви: улица Академика Миллионщикова, д. 38, настоятель — протоиерей Георгий (Соседов). Церковь входит в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы
 Садовники (парк)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт района «Нагатино-Садовники»
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Нагатино-Садовники»